Hentke ist der Familienname folgender Personen:
 Franziska Hentke (geb. 1989), deutsche Schwimmerin
 Paula von Hentke, Opernsängerin